Málkovice oder Malkovice steht für folgende Orte in Tschechien:

 Málkovice (Bor), Ortsteil von Bor, Okres Tachov
 Malkovice (Sedlec-Prčice), Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Příbram
 Málkovice, Ortsteil von Pernarec, Okres Plzeň-sever
 Bohaté Málkovice, Gemeinde im Okres Vyškov
 Moravské Málkovice, Gemeinde im Okres Vyškov

Siehe auch:
 Malkowitz
 Malkovich
 Małkowice